een schip met een zelflosinstallatie
 een goederenwagon voor het vervoer van stortgoed die gelost kan worden door een of meer kleppen aan de onderkant of zijkant te openen
 een oplegger voor het vervoer van bulktransport die gelost kan worden door een schuifvloer te openen